Sweeney steht für:
 Sweeney (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sweeney Mountains, Gruppe von Bergen im Osten des westantarktischen Ellsworthlands

The Sweeney steht für:
 The Sweeney, Originaltitel der britischen Krimiserie Die Füchse
 The Sweeney, Originaltitel des britischen Actionfilms The Crime aus dem Jahre 2012

Siehe auch:
 McSweeney
 Sweeney Todd (Begriffsklärung)
 Sweney
 Swiny